Pomiechówek – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Pomiechówek
 Pomiechówek – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim
 Pomiechówek – przystanek kolejowy w Pomiechówku, w województwie mazowieckim
 Pomiechówek – dawna gromada w powiecie nowodworskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Pomiechówek, Pomiechowo (gmina)